Житова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Житова, Варвара Николаевна (1833—1900) — единоутробная сестра Тургенева Ивана Сергеевича, русского писателя и поэта.
 Житова, Ольга Игоревна (род. 1983) — российская волейболистка, член национальной сборной в 2006 году. 
 Топоним 
 Житова — деревня, Качугский район, Иркутская область